Vabres (Cantal)
Vabres (Gard)
ook:
Vabres-l'Abbaye, Aveyron 
Vabre,  Tarn 
Vabre-Tizac, Aveyron